deu – codice ISO 639-2/T e ISO 639-3 della lingua tedesca
 DEU – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Germania